Cordun ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cordun (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Cordun (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți